Plaats in Indonesië
 Kaligentong (Ampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kaligentong (Pucang Laban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java